Добантон — фамилия. Известные носители:
 Добантон, Анни (?) — французская журналистка, публицист и консультант.
 Добантон, Луи Жан Мари (1716—1799) — французский натуралист, директор Национального музея естественной истории.
 Добантон, Эдме Луи (1730—1785) — французский натуралист, двоюродный брат Луи Жан-Мари Добантона.